Le Retour des morts-vivants est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Retour des morts-vivants (El Ataque de los muertos sin ojos), film espagnol d'Amando de Ossorio (1973)
 Le Retour des morts-vivants (The Return of the Living Dead), film américain de Dan O'Bannon (1985)
 Le Retour des morts-vivants 2 (Return of the Living Dead 2), film américain de Ken Wiederhorn (1988)
 Le Retour des morts-vivants 3 (Return of the Living Dead 3), film américain de Brian Yuzna (1993)
 Le Retour des morts-vivants 4 (Return of the Living Dead 4: Necropolis), film américain d'Ellory Elkayem (2005)
 Le Retour des morts-vivants 5 (Return of the Living Dead 5: Rave to the Grave), film américain d'Ellory Elkayem (2005).